Tatai ist der Familienname folgender Personen:

 Ilona Tatai (* 1935), ungarische kommunistische Politikerin und Wirtschaftsmanagerin
 Péter Tatai (* 1983), ungarischer Handballspieler
 Stefano Tatai (1938–2017), italienischer Schachspieler
 Tibor Tatai (* 1944), ungarischer Kanute